Стари́цький — прізвище, князівський рід династії Рюриковичів зі  (1519—1567), топонім.

Відомі носії (чоловічого роду):
 Старицький Володимир Ісидорович (1919—1994) — український поет, перекладач, учений.
 Старицький Георгій Павлович (1825—1899) — судовий діяч; дійсний таємний радник.
 Старицький Дмитро Михайлович (1805 — після 1871) — український театральний діяч.
 Старицький Мирослав (1909, Скала-Подільська — 1969, Париж) — український співак (тенор).
 Старицький Михайло Петрович (1840, Кліщинці — 1904, Київ) — український письменник, театральний і культурно-громадський діяч.
 Старицький Михайло Федорович (1957—2014) — радянський, український композитор, скрипаль.
 Старицький Сергій Геннадійович (1963—2020) — український медіа-підприємець, колишній директор телеканалу Інтер
  (1839—1909) — вчений, гідрограф, дослідник морів Далекого Сходу, контр-адмірал
  (1841—1925) — громадський діяч Полтавщини, член III Державної думи
  (1490—1537) — князь
  (1533—1569) — князь
  (1552—1573) — князь
 Старицький Юрій (Георгій) Володимирович (1563—1569) — князь
 Старицький Іван Володимирович (1569—1569) — князь

Відомі носії (жіночого роду):
 Старицька

Географічні об'єкти 
 Старицький район — у Тверській області РФ
  — у Тверській губернії Російської імперії, РРФСР
  — православний чоловічий монастир у Тверській єпархії
 Старицький міст — міст через річку Волгу в місті Стариці Тверської області на автодорозі А112 «Твер-Ржев», автошлях 28К-0576.

Примітки 

Українські прізвища